King of Comedy (Hei kek ji wong) – film del 1999 diretto da Stephen Chow
 King of Comedy – brano musicale incluso nell'album Monster dei R.E.M. (1994)
 King of Comedy – duo comico giapponese

Voci correlate 
 The King of Comedy